Улица Тепловозная расположена в Дарницком районе Киева. Пролегает от улицы Привокзальной и Харьковского шоссе до перекрестка с улицами Тальновской и . Длина — 1930 м. Нумерация домов по нечетную сторону от № 1 до № 15, по четную — с № 2 по № 20. Жилая застройка — исключительно частный сектор. Движение транспорта — однополосное двустороннее. Тротуар присутствует только в начальной части улицы (до конца ограды Дарницкого кладбища). К улице Тепловозной прилегают следующие улицы: Затишная — дважды (начало и конец), , Ивана Кочерги, Здолбуновская, с 2011 года улица пересекается проспектом Петра Григоренко. Часть улицы проходит по берегу озера Прирва.

История 
Возникла в первой четверти XX века под названием улица Садовая. С 20-х годов имела название улица Котовского 4-я (в честь Г. И. Котовского), в 1955 — 57 — Активистов. Современное название — с 1957 года, от проходящей параллельно улице железной дороги.

Здания, учреждения, организации 
На улице Тепловозной расположены: Дарницкое кладбище (центральный вход), склад государственного коммунального предприятия «Экология» (Тепловозная, 2), представительство по приему-выдаче багажа транспортной компании «Автолюкс» (Тепловозная, 18 д), гаражно-строительные кооперативы «Дарницкий», «Буревестник» (Тепловозная, 18 г), со встроенными пунктами автосервиса.

Транспорт 
По всей длине улицы проходит маршрут автобуса № 42. По улице Здолбуновской проходит маршрут автобуса № 108.

Литература 
 ВЭК
 Визиком карты
 официальный сайт компании «Автолюкс»

Ссылки 
 Тепловозная улица на сервисе Яндекс.Панорамы.

Улицы Киева